Pierre Billon steht für:
 Pierre Billon (Regisseur) (1901–1981), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Pierre Billon (Schriftsteller) (* 1937), kanadisch-schweizerischer Schriftsteller und Drehbuchautor